Siemens SL45 — стільниковий телефон фірми Siemens був першим мобільним телефоном з розширенням пам'яті та MP3-програвачем, який дебютував у 2001 році. Удосконалена версія SL45i також була першим телефоном, який мав віртуальну машину Java.

На додаток до MP3-плеєру SL45 пропонує інші розширені функції, такі як диктофон з декількома годинами записи, автовідповідач, голосовий набір і голосові команди, WAP-браузер і контекстно-залежна довідка на декількох мовах. Інше програмне забезпечення включає календар/органайзер, будильник, секундомір, калькулятор, конвертер валют і гри. Хоча SL45 був одним з найбільш просунутих телефонів свого часу, він також був одним з найменших.

Версії 
Siemens SL45 випускався в трьох версіях:
 Siemens SL45 — оригінальна версія, з картою пам'яті 32 МБ, док-станцією і стереонавушниками в комплекті.
 Siemens SL42 —  представлена пізніше, дешевша версія, з картою пам'яті 16 МБ, без док-станції та стереонавушників.
 Siemens SL45i — версія з новою прошивкою, підтримкою Java, і батареєю більшої ємності.

Ці три телефони є електронно ідентичними, і прошивки SL45i могли бути встановлені в SL42 і SL45, що розширює їх можливості за допомогою віртуальної машини Java.

Особливості та технічні характеристики 

 Фізичні розміри
 Розміри: 105 мм x 46 мм x 17 мм
 Вага: 88 г
 Процесор
 Siemens/Infineon C166
 13 МГц під час стандартної роботи та відтворення MP3
 26 МГц під час роботи Java midlet
 Акумулятор
 Літій-іонний 540 мА·год. (SL42 і SL45)
 аж до 170 годин в режимі очікування
 аж до ок. 5 годин відтворення аудіо
 аж до 240 хвилин розмови
 Літій-іонний 650 мА·год (SL45i)
 аж до 230 годин в режимі очікування
 аж до 330 хвилин розмови
 Зв'язок
 дводіапазонний GSM: EGSM 900 МГц / GSM 1800 МГц
 підтримка надсилання та отримання SMS повідомлень
 WAP 1.1 через CSD
 функціональність CLID
 підтримка конференц-дзвінка
 Пам'ять
 Слот MultiMediaCard
 Карта 32 Мб в комплекті (SL45 і SL45i)
 Карта 16 Мб в комплекті (SL42)
 відомо, що працює як мінімум з 1 Гб картами
 Дисплей
 монохромний графічний, 101 x 80 пікселів
 може містити до 7 рядків тексту
 помаранчева підсвітка
 Звук
 підтримка однотонної мелодії дзвінка
 39 стандартних мелодій
 до 3 призначених для користувача мелодій у внутрішній пам'яті
 композитор мелодії
 читає рінгтони в стандартному форматі файлу MIDI з карти пам'яті
 MP3-програвач цифрових аудіофайлів з підтримкою тегів ID3, тільки через навушники
 голосова замітка і голосове повідомлення
 Інші особливості
 персональний інформаційний менеджер
 адресна і телефонна книга до 500 записів (плюс ємність SIM-карти)
 функціональність дати і часу
 секундомір
 будильник, список нагадувань
 калькулятор
 Система T9 для написання SMS
 вібродзвінок
 до 7 профілів звуку/вібрації для користувача
 швидкий набір
 голосовий набір
 фільтрація дзвінків
 4 вбудованих ігор
 3 внутрішніх мовних версії + мовних файлів на карті пам'яті
 Функціональність Java (тільки прошивка SL45i)
 Підтримка Java ME/MIDP
 пропрієтарні розширення Siemens
 Сумісність з комп'ютером
 Послідовний (COM) порт
 IrDA порт
 Синхронізація з Microsoft Outlook

Критика 
Серія SL45 була професійною моделлю і, таким чином, була дуже дорогою на момент випуску. Іноді його критикували за його глючність, особливо за те, що проста відправка занадто великої кількості SMS-повідомлень може призвести до збою телефону.

Прошивка 
SL42, SL45 і SL45i використовують одні і ті ж електронні компоненти, і таким чином прошивки можуть бути обмінені між ними. Це може поліпшити функціональність SL42 і SL45 з підтримкою Java. Відносно проста структура коду прошивки і простота установки нової прошивки (підходить стандартний послідовний кабель, що входить в комплект) привели до появи безлічі користувальницьких модифікацій прошивки (більш 300 патчів), що з'явилися через Інтернет. Вони виправляють програмні помилки, змінюють графіку телефону або навіть додають нові функції, такі як перепризначення клавіш, зображення викликів або детальна інформація про акумулятор, і навіть до 15 віртуальних SIM-карт (користувач повинен перезавантажити телефон, щоб вибрати віртуальну SIM-карту зі списку) .

Примітки

Посилання 
 Огляд на сайті Mobile-review  

S
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем